Keinath ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Keinath (1887–1969), deutsche Politikerin (DDP), MdL
 Nico Keinath (* 1987), deutscher Straßenradrennfahrer
 Otto Keinath (1879–1948), deutscher Politiker (NLP, DDP, DVP)
 Philipp Keinath (* 1990), deutscher Handballspieler
 Thomas Keinath (* 1977), deutscher und slowakischer Tischtennisspieler

Sonstiges:
 Keinath (Automobilhersteller), ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Mount Keinath, Berg im Viktorialand, Antarktika